Le elezioni parlamentari in Togo del 2013 si tennero il 25 luglio per il rinnovo dell'Assemblea nazionale.

Risultati

Risultati per prefettura

Collegamenti esterni

2013
Togo